Элеваторный — название населённых пунктов в России:
 Элеваторный — посёлок в Острогожском районе Воронежской области.
 Элеваторный — посёлок в Кунашакском районе Челябинской области.

См. также 
 Элеваторный переулок